Jezioro Mokre – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim
 Jezioro Mokre – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim
 Jezioro Mokre – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim

Zobacz też 
 Mokre